Kiku steht für:
 Kiku (Estland), Ort in der Landgemeinde Kadrina, Kreis Lääne-Viru, Estland
 Serie von japanischen Technologie-Testsatelliten, siehe Engineering Test Satellites
 Mutante einer japanischen Apfelsorte, siehe Fuji (Apfel) #Mutanten

Kīkū steht für:
 Kikuh (Iran), Ort im Kojur District, Nowshahr County, Provinz Māzandarān, Iran
 Alternativname für die Gitalele

KIKU steht für:
 KIKU (TV-Station), TV-Station auf Hawaii

Siehe auch:
 Kiku no Gomon (菊の御紋, „Chrysanthemenwappen“), siehe Nationales und Kaiserliches Siegel Japans